The Sun Comes Out World Tour (Shakira: Live in Concert, Sale el Sol World Tour) — пятый концертный тур колумбийской певицы Шакиры, в поддержку её восьмого и девятого студийных альбомов, She Wolf и Sale el Sol. В рамках тура концерты проходили в Северной и Латинской Америках, Европе, Азии и Африке. Концерты в Латинской Америке Шакиры были организованы в рамках музыкального фестиваля The Pop Festival 2011 ежегодно проводимого в Южной Америке. В России певица выступила в Санкт-Петербурге 22 мая 2011 года в СКК Петербургский и в Москве 24 мая в СК Олимпийский, а 8 октября дала 40 минутное выступление в Киеве на открытии отреставрированного НСК Олимпийский.

Разогрев 
 Parade (Великобритания)
 Los Huayra (Аргентина)
 Vampire Weekend (Аргентина)
 Зигги Марли (Аргентина, Парагвай, Перу)
 Vicentico (Аргентина)
 Los Auténticos Decadentes (Парагвай)
 J Balvin (Колумбия)
 Belanova (Колумбия)
 Bomba Estéreo (Колумбия)
 Train (Колумбия, Перу)
 Smiley (Румыния)
 Bosquito (Румыния)
 Эммануэль Хорвиллер (Аргентина)
 Лео Гарсия (Аргентина)

Сет-лист

Не испаноязычные страны 
 «Pienso en Ti»
 «Why Wait»
 «Te Dejo Madrid»
 «Si Te Vas»
 «Whenever, Wherever» (мэшап с песней «Unbelievable»)
 «Inevitable»
 «El Nay A’atini Nay»
 «Nothing Else Matters» / «Despedida»
 «Gypsy»
 «La Tortura»
 «Ciega, Sordomuda»
 «Underneath Your Clothes»
 «Gordita»
 «Sale el Sol»
 «Las de la Intuición»
 «Loca»
 "She Wolf (мэш-ап с песней «Mapalé»)
 «Ojos Así»
 «Antes de las Seis»
 "Hips Don’t Lie
 «Waka Waka (This Time for Africa)»

Испаноязычные страны

Континентальная Европа 
 «Pienso en Ti»
 «Why Wait»
 «Te Dejo Madrid»
 «Si Te Vas»
 «Suerte» (мэш-ап с песней «Unbelievable»)
 «Inevitable»
 «El Nay A’atini Nay»
 «Nothing Else Matters» / «Despedida»
 «Gitana»
 «La Tortura»
 «Ciega, Sordomuda»
 «Underneath Your Clothes»
 «Gordita»
 «Sale el Sol»
 «Las de la Intuición»
 «Loca»
 «Loba»(мэш-ап с песней «Mapalé»)
 «Ojos Así»
 «Antes de las Seis»
 «Hips Don’t Lie»
 «Waka Waka (Esto es África)»

Латинская Америка 
 «Pienso en Ti»
 «Años Luz»
 «Te Dejo Madrid»
 «Si Te Vas»
 «Suerte» (мэш-ап с песней «Unbelievable»)
 «Inevitable»
 «El Nay A’atini Nay»
 «Nothing Else Matters» / «Despedida»
 «Gitana»
 «La Tortura»
 «Ciega, Sordomuda»
 «Underneath Your Clothes» (не на всех концертах)
 «Gordita» (не на всех концертах)
 «Sale el Sol»
 «Las de la Intuición»
 «Loca»
 «Loba»(мэш-ап с песней «Mapalé»)
 «Ojos Así»
 «Antes De Las Seis»
 «Hips Don’t Lie»
 «Waka Waka (Esto es África)»

Примечания 
 Во время концертов в Лос-Анджелесе, Пуэрто-Рико и Аргентине, вместе с Шакирой на сцене выступала группа Calle 13 для исполнения песни Gordita.
 Во время латиноамериканской части тура песни Underneath Your Clothes и Gordita исполнялись не на всех концертах. Песни Las De La Intuición и Ojos Así исполнялись в укороченной обработке
 Во время второй европейской части тура, «Underneath Your Clothes», «Gordita» и «Si te vas» не исполнялись; «Antes de las seis» исполнялась не на всех концертах и «Pienso en ti» не исполнялась в Бухаресте, Санкт-Петербурге и Москве.

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры 2010 года
Концертные туры 2011 года
Шакира
Концертные туры Шакиры